Марьино (усадьба Строгановых) — в Ленинградской области
 Марьино (усадьба Фонвизиных) — в Московской области
 Марьино (дача Толстого) — у Петергофской дороги
 Марьино (усадьба Барятинских) — в Курской области